

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 22, w tym 14 podstawowych
 Marianowo – część miasta Nowe Miasto Lubawskie
 Marianowo – część wsi Połajewo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Piotrków Kujawski
 Marianowo – część wsi Szewce w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Piotrków Kujawski
 Marianowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Brzuze
 Marianowo – przysiółek wsi Kuligowo w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Międzyrzecz
 Marianowo – wieś w woj. mazowieckim, w powiecie ciechanowskim, w gminie Sońsk
 Marianowo – przysiółek wsi Kontrewers  w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Strzegowo
 Marianowo – wieś  w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Szydłowo
 Marianowo – część wsi Kulany w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Wieczfnia Kościelna
 Marianowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Krzynowłoga Mała
 Marianowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Długosiodło
 Marianowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Piątnica
 Marianowo – część wsi Gniewowo w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Wejherowo
 Marianowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Wieleń
 Marianowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Sompolno
 Marianowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Ślesin
 Marianowo – przysiółek wsi Bucharzewo w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Sieraków
 Marianowo – osada leśna  w woj. wielkopolskim, w powiecie poznańskim, gminie Suchy Las
 Marianowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Dominowo
 Marianowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Wronki
 Marianowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Śrem
 Marianowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Marianowo

Inne 
 Marianowo – gmina w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim
 Marianowo – gromada w powiecie kolskim
 Marianowo – gromada w powiecie stargardzkim
 Marianowo – nieofic. kolonia wsi Ciche w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Zbiczno
 Marianowo – południowo-zachodnie osiedle Redy
 dawna nazwa (1945-46) Łoźnicy w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Przybiernów
 Marianowo – nieczynny przystanek stargardzkiej kolei wąskotorowej w Marianowie

Miejscowości na Białorusi 
 Marianowo – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie bereskim, w sielsowiecie Siehniewicze.
 Marianowo – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Mieżany.
 Marianowo – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Stanisławowo.
Marianowo  – dawna osada w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Jody.

Miejscowości na Litwie 
 Marianowo – chutor okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim, w starostwie Kozaczyzna.

Zobacz też 
 Marianowo Brodowskie, Marianów